Електромортрест — українське монтажно-виробниче підприємство, створене у 1934 році. 
 Естонський мобільний оператор, бренд Telia Eesti .
 Екстрений медичний технік

Примітки 

Багатозначні терміни